Acolmiztli Nezahualcóyotl – signore della città di  Texcoco
 Nezahualcóyotl – comune dello stato federato del Messico (Messico)
 Ciudad Nezahualcóyotl – capoluogo del comune di Nezahualcóyotl